Луи д’Омон де Рошбарон (; 19 июня 1667 — 6 апреля 1723, Париж), герцог д'Омон, пэр Франции — французский генерал.

Биография 

Сын герцога Луи-Мари-Виктора д’Омона и Мадлен-Фар Летелье.

Первоначально титуловался маркизом де Вилькье.

6 апреля 1683 назначен наследником своего отца в должности первого дворянина Палаты короля и в тот же день принес присягу.

В том же году вступил в королевские мушкетеры, участвовал в осаде Куртре.

Кампанию 1684 года начал в Лессинском лагере под командованием маршала Шомберга, затем маршал Креки взял его к себе адъютантом на осаду Люксембурга.

20 сентября 1688 получил роту в Руссильонском кавалерийском полку. В том же году командовал ею при осадах Филиппсбурга, Мангейма и Франкенталя, в следующем году при завоевании Пфальца.

Кампмейстер кавалерийского полка своего имени (17.03.1690). Командовал им при осаде Монса, затем в Германской армии (1691), при осаде Намюра и в битве при Стенкерке (1692) и в битве при Неервиндене (1693), где был легко ранен.

Взял знамя полковника шотландской гвардии в укреплении деревни Лар, а в другом бою также три штандарта и пару цимбал, но при этом был ранен.

В 1694 году продолжал службу в Нидерландах. В следующем году участвовал в бомбардировке Брюсселя. В бою с кавалерией союзников на берегу Меени был ранен в руку, которая осталась искалеченной, «однако рана эта принесла ему больше славы при дворе, чем на поле битвы».

Бригадир кавалерии (3.01.1696), до конца войны служил в Нидерландах, в 1698 году был в Кудёнском лагере близ Компьена.

21 июня 1701 направлен в Германскую армию. Лагерный маршал (29.01.1702), оставил командование полком и военную службу.

17 марта 1704 наследовал отцу как герцог д'Омон, пэр Франции и губернатор и генеральный наместник Булонне, губернатор Булони и Тур-д'Ора, Монтюлена и Этапля. 13 июля принят Парламентом в качестве пэра.

Рыцарь орденов короля (2.12.1712). В 1713 году направлен послом в Англию, где провел несколько лет.

Семья 

Жена (17.12.1690): Олимп де Бруйи (ум. 23.10.1723, Пасси), старшая дочь и основная наследница Антуана де Бруйи, маркиза де Пьенн, и Франсуазы Годе. По словам Сен-Симона, вышла замуж по любви. Герцог д'Омон долго отказывался дать согласие на брак и дело удалось уладить благодаря вмешательству мадам де Ментенон, поскольку родственник маркизы де Пьенн епископ Шартрский был духовником воспитанниц Сен-Сира. Умерла от оспы

Дети:

 герцог Луи-Мари (26.09.1691— 5.11.1723). Жена (1708): Катрин де Гискар (1688—1723), маркиза де Гискар-Маньи, дочь Луи де Гискара, маркиза де Гискар-Маньи, и Анжелики де Лангле
 сын (9.12.1692—5.10.1702), по утверждению Обера де Ла-Шене де Буа, не успел получить имя

Примечания

Литература 

 , p. 879
 , p. 259
 , coll. 48—49
 Pinard F.-J.-G. Chronologie historique-militaire. T. VI. — P.: Claud Herissant, 1763, pp. 531—532
 

Генералы Франции XVIII века
Участники войны за испанское наследство
Пэры Франции
Послы Франции в Великобритании
Герцоги д’Омон
Дом д’Омон